Auguste-Barthélemy Glaize – pittore e litografo francese
 Léon Glaize – pittore francese
 Maurice Glaize – architetto e archeologo francese
 Yairo Glaize – calciatore panamense